Michelle Smith of Michele Smith kan verwijzen naar:
 Michelle Smith (zwemster), een Iers zwemster
 Michele Smith (actrice), een Amerikaanse actrice en presentatrice
 Michele Smith (wielrenner), een Amerikaanse wielrenner
 Michele Smith (politica), een Amerikaanse politica
of:
 Michele Mary Smith, een Amerikaans softbalster
 Michelle Ray Smith, een Amerikaanse actrice